Snoopy ist

 eine Figur aus dem Comic Die Peanuts, siehe Die Peanuts#Snoopy
 ein US-amerikanischer Zeichentrickfilm (1972), Snoopy (Film)
 die nach der Comicfigur benannte Mondlandefähre bei der NASA-Mission Apollo 10
 eine Auszeichnung der NASA, der Snoopy Award
 ein niederländisches Popduo, Snoopy (Band)
 ein Computerspiel von 1984 der Firma RadarSoft für den Commodore 64

fi:Ressu